Перше Травня () — село,
Башмачанский сельский совет,
Солонянский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1225081005. Население по переписи 2001 года составляло 165 человек .

Географическое положение 
Село Перше Травня находится в 6-и км от правого берега реки Днепр,
на расстоянии в 1,5 км от сёл Любовь и Долиновка (Запорожский район).
Рядом проходит автомобильная дорога .

Примечания